Anatomía y fisiología de los mamíferos puede referirse a los siguientes artículos en Wikipedia:

 Anatomía y fisiología de los mamíferos: aparato locomotor
 Anatomía y fisiología de los mamíferos: la piel
 Anatomía y fisiología de los mamíferos: nutrición
 Anatomía y fisiología de los mamíferos: reproducción
 Anatomía y fisiología de los mamíferos: respiración y circulación sanguínea
 Anatomía y fisiología de los mamíferos: sistema nervioso y órganos de los sentidos
 Anatomía y fisiología de los mamíferos: termorregulación